Bogatzky ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Erich Bogatzky (1927–2009), deutscher Innenarchitekt
 Karl Heinrich von Bogatzky (1690–1774), deutscher Schriftsteller und Liederdichter aus der pietistischen Schule

Siehe auch:
 Bogatzki